Teneriffa flygplats kan syfta på:

Teneriffa norra flygplats – känd som Los Rodeos
Teneriffa södra flygplats – Aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía invigd 1978